Pull-up bezeichnet:
 Pull-up-Widerstand, einen elektrischen Widerstand bei Open-circuit-Schaltungen
 verschiedene Verfahren der Videoverarbeitung:
 Pull-Up (Videokonvertierung), ein Verfahren zur Videokonvertierung
 3:2-Pull-Up, ein Verfahren der PAL-Beschleunigung
 eine Vorgehensweise im Zusammenhang mit dem inversen Deinterlacing
 eine spezielle Form von Windeln, die wie Unterwäsche angezogen werden können
 ein Album des jamaikanischen Dancehall-Sängers Mr. Vegas
 auf Englisch einen Klimmzug